Mardi Gras – siódmy i ostatni album amerykańskiego zespołu Creedence Clearwater Revival, wydany w roku 1972. Tuż po jego wydaniu grupa rozpadła się.

Lista utworów 
Strona 1

Strona 2

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Creedence Clearwater Revival
Albumy muzyczne wydane w roku 1972